Ligueux pode se referir a:
 Ligueux (Dordonha), comuna francesa do departamento da Dordonha;
 Ligueux (Gironde), comuna francesa do departamento de Gironde.

Desambiguações de topônimos